Collin er en dansk borgerslægt hvis navn er afledt af byen Kolding. I år 2020 var der ifølge Danmarks Statistik 239 personer med efternavnet Collin.

Slægten der omfatter flere personer:
 Jonas Baltzersen Collin (1705-1770) – lotteriinspektør, handelsmand og fabrikant. Hans far var Baltzer Jensen "af Kolding", heraf navnet Collin
 Jonas Collin (den ældre) (1776-1861) – jurist, finansdeputeret og gehejmekonferensråd, søn af Niels Collin (1736-1797), der var søn af Jonas Baltzersen Collin
 Edvard Collin (1808-1886) – departementschef og litterær samler, søn af Jonas Collin
 Edgar Collin (1836-1906) – dramaturg og journalist, litterat og teaterhistoriker, søn af Gottlieb Collin, brodersøn af Edvard Collin og sønnesøn af Jonas Collin den ældre
 Jonas Collin (zoolog) (den yngre) (1840-1905) – zoolog, søn af Edvard Collin (Jonas Sigismund Collin)
 Helga Collin (1841-1918), - balletdanser, barnebarn af Jonas Collin 
 Alfred Theodor Collin (1849-1922) - fotograf
 Aage Collin (1878-1966), dansk løber (Aage Henrik Collin)

Simplificeret stamtræ 

Efternavnet har derudover været båret af:
 Amanda Collin (f. 1986)
 Jonas Collin Lundh (1825-1911)

Kilde 
 Index til bind 4 i DBL

Eksterne henvisninger

Referencer 

Slægter fra Danmark